По́жела () — литовская фамилия, известные носители:
 Пожела, Каролис (1896—1926) — один из организаторов Коммунистической партии Литвы.
 Пожела, Юрас Карлович (1925—2014) — советский и литовский физик, академик Литовской и Российской академий наук, сын Каролиса Пожела.
 Пожела, Юрас (1982—2016) — министр здравоохранения Литвы.

 Пожелло, Игнатий Осипович (1879 — ?) — литовский крестьянин, депутат Государственной думы III созыва от Ковенской губернии.